Huaibin ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 Huaibin, den Kreis Huaibin (淮滨县) in der chinesischen Provinz Henan;
 Huaibin (Tianjia’an), das Straßenviertel Huaibin (淮滨街道) im Stadtbezirk Tianjia’an der Stadt Huainan in der chinesischen Provinz Anhui.